Homecoming (traditie), een feestelijke reünie van oud-leerlingen en oud-studenten in de VS en Canada

Film en televisie:
 Homecoming (1948), een film uit 1948
 Homecoming (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210 uit 1994
 Homecoming (1996), een Amerikaanse televisiefilm uit 1996
 Homecoming (Stargate), een aflevering van Stargate SG-1 uit 1997
 Homecoming (ER), een aflevering van ER uit 2000
 Homecoming (Masters of Horror), een horrorfilm uit de cyclus Masters of Horror uit 2005
 Homecoming (2009), een film uit 2009
 Homecoming (televisieserie), een tv-serie van Amazon
Spider-Man: Homecoming, een film uit 2017

Muziek:
 Homecoming (Griffin House), een muziekalbum van Griffin House uit 2006
 Homecoming (Kanye West), een single uit 2008 van Kanye West
 Homecoming (Hey Monday), een single uit 2009 van Hey Monday
 Gaither Homecoming

Overig:
 De thuiskomst, Homecoming,  een boek van Robin Hobb